Список аэропортов штата Алабама Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Бирмингем
| BHM
| BHM
| KBHM
| Birmingham International Airport
| P-S
| align=right | 1 648 545 

|- valign=top
| Дотан
| DHN
| DHN
| KDHN
| Dothan Regional Airport
| P-N
| align=right | 48 019 

|- valign=top
| Хантсвилл
| HSV
| HSV
| KHSV
| Huntsville International Airport (Carl T. Jones Field)
| P-S
| align=right | 607 251 

|- valign=top
| Мобил
| MOB
| MOB
| KMOB
| Mobile Regional Airport
| P-N
| align=right | 303 543 

|- valign=top
| Монтгомери
| MGM
| MGM
| KMGM
| Montgomery Regional Airport (Dannelly Field)
| P-N
| align=right | 181 232 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Масл-Шолс  
| MSL
| MSL
| KMSL
| Northwest Alabama Regional Airport
| CS
| align=right | 5 509 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Алабастер
| EET
| 
| KEET
| Shelby County Airport
| RL
| align=right | 20 

|- valign=top
| Бессемер
| EKY
| 
| KEKY
| Аэропорт Бессемер
| RL
| align=right | 19 

|- valign=top
| Мобил
| BFM
| BFM
| KBFM
| Mobile Downtown Airport
| RL
| align=right | 338 

|- valign=top
| Пелл-Сити
| PLR
| PLR
| KPLR
| St. Clair County Airport
| RL
| 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Эббивилл
| 0J0
|
|
| Муниципальный аэропорт Аббевилл
| GA
|

|- valign=top
| Албертвилл
| 8A0
|
|
| Региональный аэропорт Элбертвилл (Аэродром имени Томаса Дж. Брамлика)
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Александер-Сити
| ALX
| ALX
| KALX
| Thomas C. Russell Field
| GA
| 

|- valign=top
| Элисвилл
| AIV
| AIV
| KAIV
| ный аэропорт имени Джорджа Доунера
| GA
|

|- valign=top
| Андалужа
| 79J
|
|
| South Alabama Regional Airport (Bill Benton Field)
| GA
|

|- valign=top
| Аннистон
| ANB
| ANB
| KANB
| Региональный аэропорт Аннистон
| GA
| align=right | 528 

|- valign=top
| Ашленд / Лайнвилл 
| 26A
|
|
| Аэропорт Ашленд/Лайнвилл
| GA
|

|- valign=top
| Атмор
| 0R1
|
|
| Муниципальный аэропорт Атмор
| GA
|

|- valign=top
| Оберн
| AUO
| AUO
| KAUO
| Auburn-Opelika Robert G. Pitts Airport
| GA
| align=right | 20 

|- valign=top
| Бей-Минетт
| 1R8
|
|
| Муниципальный аэропорт Бей-Минетт
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Брутон
| 12J
|
|
| Муниципальный аэропорт Брутон
| GA
| 

|- valign=top
| Батлер
| 09A
|
|
| Аэропорт Батлер округа Чоктоу
| GA
|

|- valign=top
| Камден
| 61A
|
|
| Муниципальный аэропорт Камден
| GA
|

|- valign=top
| Сентр
| C22
|
|
| Муниципальный аэропорт Сентр
| GA
|

|- valign=top
| Сентрвилл
| 0A8
|
|
| Аэропорт округа Бибб
| GA
|

|- valign=top
| Клантон
| 02A
|
|
| Аэропорт Грегг-Уэйд-Филд
| GA
| 

|- valign=top
| Клейтон
| 11A
|
|
| Муниципальный аэропорт Клейтон
| GA
|

|- valign=top
| Кортленд
| 9A4
|
|
| Lawrence County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Калмен
| 3A1
|
|
| Аэропорт Фолсом-Филд
| GA
| 

|- valign=top
| Дофин-Айленд
| 4R9
|
|
| Аэропорт Дофин-Айленд
| GA
|

|- valign=top
| Декейтер
| DCU
| DCU
| KDCU
| Pryor Field Regional Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Демополис
| 7A2
|
|
| Муниципальный аэропорт Демополис
| GA
| 

|- valign=top
| Элба
| 14J
|
|
| Аэропорт имени Карла Фолсома
| GA
|

|- valign=top
| Энтерпрайз
| EDN
| ETS
| KEDN
| Муниципальный аэропорт Энтерпрайз
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Юфола
| EUF
| EUF
| KEUF
| Weedon Field
| GA
| align=right | 17 

|- valign=top
| Эвергрин
| GZH
| 
| KGZH
| Middleton Field
| GA
| 

|- valign=top
| Фэрхоуп
| 4R4
|
|
| H. L. "Sonny" Callahan Airport
| GA
| align=right | 22 

|- valign=top
| Фейетт
| M95
|
|
| Richard Arthur Field
| GA
|

|- valign=top
| Флорала
| 0J4
|
|
| Муниципальный аэропорт Флорала
| GA
|

|- valign=top
| Фоли
| 5R4
|
|
| Муниципальный аэропорт Фоли
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Форт-Пейн
| 4A9
|
|
| Isbell Field
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Гадсден
| GAD
| GAD
| KGAD
| Northeast Alabama Regional Airport (was Gadsden Muni.)
| GA
| 

|- valign=top
| Дженива
| 33J
|
|
| Муниципальный аэропорт Дженива
| GA
|

|- valign=top
| Гринсборо
| 7A0
|
|
| Greensboro Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Гринвилл
| PRN
| 
| KPRN
| Mac Crenshaw Memorial Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Гроув-Хилл
| 3A0
|
|
| Grove Hill Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Галф-Шорс
| JKA
| GUF
| KJKA
| Jack Edwards Airport
| GA
| align=right | 57 

|- valign=top
| Гантерсвилл
| 8A1
|
|
| Guntersville Municipal Airport (Joe Starnes Field)
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Хейливилл
| 1M4
|
|
| Posey Field
| GA
|

|- valign=top
| Хэмилтон
| HAB
| HAB
| KHAB
| Marion County - Rankin Fite Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Хартселл
| 5M0
|
|
| Rountree Field
| GA
|

|- valign=top
| Хедленд
| 0J6
|
|
| Headland Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Хантсвилл
| MDQ
| 
| KMDQ
| Madison County Executive Airport (Tom Sharp Jr. Field)
| GA
| align=right | 46 

|- valign=top
| Джексон
| 4R3
|
|
| Jackson Municipal Airport
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Джаспер
| JFX
| 
| KJFX
| Walker County Airport (Bevill Field)
| GA
| 

|- valign=top
| Ланетт
| 7A3
|
|
| Lanett Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Мэрион
| A08
|
|
| Vaiden Field
| GA
|

|- valign=top
| Монровилл
| MVC
| MVC
| KMVC
| Monroe County Airport
| GA
| align=right | 86 

|- valign=top
| Онеонта
| 20A
|
|
| Robbins Field
| GA
|

|- valign=top
| Озарк
| 71J
|
|
| Аэропорт Блэкуэлл-Филд
| GA
| 

|- valign=top
| Праттвилл
| 1A9
|
|
| Prattville-Grouby Field (Autauga County Airport)
| GA
|

|- valign=top
| Реформ
| 3M8
|
|
| North Pickens Airport
| GA
|

|- valign=top
| Роанок
| 7A5
|
|
| Roanoke Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Расселвилл
| M22
|
|
| Russellville Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Скоттсборо
| 4A6
|
|
| Scottsboro Municipal Airport (Word Field)
| GA
|

|- valign=top
| Селма
| SEM
| SEM
| KSEM
| Craig Field
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Сент-Эльмо
| 2R5
|
|
| St. Elmo Airport
| GA
|

|- valign=top
| Силакога
| SCD
| 
| KSCD
| Sylacauga Municipal Airport (Merkel Field)
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Талладега
| ASN
| ASN
| KASN
| Talladega Municipal Airport
| GA
| align=right | 27 

|- valign=top
| Трой
| TOI
| TOI
| KTOI
| Troy Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Таскалуса
| TCL
| TCL
| KTCL
| Tuscaloosa Regional Airport
| GA
| align=right | 2 226 

|- valign=top
| Таскеги
| 06A
| 
|
| Moton Field Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ветумпка
| 08A
|
|
| Wetumpka Municipal Airport
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Аддисон
| 2A8
|
|
| Муниципальный аэропорт Аддисон
|
|

|- valign=top
| Ардмор
| 1M3
|
|
| Аэропорт Ардмор
|
|

|- valign=top
| Баю-Ла-Батр
| 5R7
|
|
| Roy E. Ray Airport
|
|

|- valign=top
| Брандидж
| 60A
|
|
| Brundidge Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Чатом
| 5R1
|
|
| Roy Wilcox Airport
|
|

|- valign=top
| Креола
| 15A
|
|
| Mark Reynolds/North Mobile County Airport
|
|

|- valign=top
| Дабл-Спрингс
| 3M2
|
|
| Double Springs-Winston County Airport
|
|

|- valign=top
| Эутау
| 3A7
|
|
| Eutaw Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Фэрхоп
| 5AL
|
|
| Гидроаэропорт Фиш-Ривер
|
|

|- valign=top
| Форт-Депосит
| 67A
|
|
| Fort Deposit-Lowndes County Airport
|
|

|- valign=top
| Хейзел-Грин
| M38
|
|
| Hazel Green Airport
|
|

|- valign=top
| Хантсвилл
| 3M5
|
|
| Moontown Airport
|
|

|- valign=top
| Линден
| 70A
|
|
| Freddie Jones Field
|
|

|- valign=top
| Луверн
| 04A
|
|
| Frank Sikes Airport
|
|

|- valign=top
| Мобил
| S26
|
|
| Skywest Airpark
|
|

|- valign=top
| Маундвилл
| L44
|
|
| Moundville Airport
|
|

|- valign=top
| Пайн-Хилл
| 71A
|
|
| Pine Hill Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Самсон
| 1A4
|
|
| Logan Field (Samson Municipal Airport)
|
| align=right | 12 

|- valign=top
| Селма
| S63
|
|
| Skyharbor Airport
|
|

|- valign=top
| Стивенсон
| 7A6
|
|
| Stevenson Airport
|
|

|- valign=top
| Талласси
| 41A
|
|
| Reeves Airport
|
|

|- valign=top
| Юнион-Спрингс
| 07A
|
|
| Franklin Field
|
|

|- valign=top
| Вернон
| M55
|
|
| Lamar County Airport
|
|

|- valign=top
| Уивер
| 25A
|
|
| McMinn Airport
|
|

|- valign=top
| Йорк
| 23A
|
|
| Mallard Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Фоли
| NBJ
| NHX
| KNBJ
| NOLF Barin 
|
|

|- valign=top
| Фоли
| 
| 
| KNHL
| NOLF Wolf  
|
|

|- valign=top
| Хантсвилл
| HUA
| HUA
| KHUA
| Redstone Army Airfield (Redstone Arsenal)
|
|

|- valign=top
| Монтгомери
| MXF
| MXF
| KMXF
| Maxwell Air Force Base
|
| align=right | 11 

|- valign=top
| Озарк
| OZR
| OZR
| KOZR
| Cairns Army Airfield (Fort Rucker)
|
|

|- valign=top
| Озарк
| HEY
| HEY
| KHEY
| Hanchey Army Heliport (Fort Rucker)
|
|

|- valign=top
| Озарк
| LOR
| LOR
| KLOR
| Lowe Army Heliport (Fort Rucker)
|
|
|- valign=top
| Робертсдейл
| 
| 
| KNQB
| NOLF Silverhill  
|
|
|- valign=top
| Саммердейл
| NFD
| 
| KNFD
| NOLF Summerdale
|
|
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|
|- valign=top
| Таскиги
| AL73
| TGE
|
| Sharpe Field (Tuskegee Army Airfield)
|
|
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|
|- valign=top
| Гудуотер
| 69A
|
|
| Coosa County Airport (closed 1997—2002) 
|
|
|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год. Аэропорты категории primary разделяются на четыре типа:
 P-L: (большой хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий не менее 1 % общего пассажиропотока США
 P-M: (средний хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0.25 % до 1 % общего пассажиропотока США.
 P-S: (мелкий хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0.05 % до 0.25 % общего пассажиропотока США.
 P-N: (не относится к хабам, ) — аэропорт, обеспечивающий менее 0.05 % общего пассажиропотока США, но имеет пассажиропоток свыше 10 000 человек.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

Штат:
 Alabama Department of Transportation: Aeronautics Bureau

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Alabama — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: Alabama

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Айова:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Алабама
Аэропорты